Хирам (, также бригада 769) — израильская территориальная бригада , находяшаяся в составе дивизии Ха-Галиль в Армии обороны Израиля, которае отвечает за постоянную безопасность в восточном секторе границы между Израилем и Ливаном, в секторе, который включает, среди прочего, Галилейский выступ, хребет Рамим. и гора Дов .

Основная база бригады расположена на военной базе Гибор на севере Кирьят-Шмоны и включает в себя профессиональные роты и подразделения, такие как медицинская рота, рота связи и мастерская по техническому обслуживанию автомобилей.

Бригада участвовала в операции «Литани», Первой ливанской войне, Второй ливанской войне, а также участвовала в боях в полосе безопасности .

История

Создание бригады 
Вскоре после войны Судного дня военный округ Мирон отвечал за текущую деятельность по обеспечению безопасности на ливанской границе от склонов Хермона до Рош-Ха-Никра. С ростом террористической активности после войны, ливанский пограничный сектор был разделен на два военный округ : военный округ Мирон, отвечавший за восточный сектор, стал территориальной бригадой 769, а на участке от мошава Авивим до Рош-Ха-Никра, в июне 1974 года была создана воинская часть «Бирнит» (позже ставшая бригадой Ровоам).

Бригада имеет в резерве еще один пехотный батальон - 920-й батальон .

Ливанская война 
6 июня бригада Хирам под командованием Шауля Мофаза была подчинена дивизии Гааш, перед бригадой была поставлена задача форсировать Литани по Горчичному мосту в сторону Эн-Набатия. Но из-за препятствия на основных направлениях, бригада не смогла продвигаться к Эн-Набатии, при этом создавая большое облегчение для других сил дивизии в районе моста Акия. На следующий день , 7 июня, после взятия Бофорта бригадой Голани, бригада Хирам вместе с отрядом под командованием заместителя командира бригады Голани Габи Ашкенази продвинулась в сторону города Набатия, и к вечеру город был занят. В тот же вечер бригада вместе с остальными бригадами дивизии прибыла на подступы к Сидону и соединилась с прибывшей с юга по прибрежному направлению 211-й бригадой и силами 96-й дивизии, высадившимися с моря у реки Авали.  9 июня бригада была снова подчинена дивизии Ха-Галиль, и ей была поставлена задача очистить район Набатии, бригада выполнила задачу в течение следующей недели.

Командиры бригады

Примечания 

Бригада «Хирам»